Вільфан — це прізвище. Серед відомих людей з прізвищем: 

 Йосип Вільфан (1878—1955), словенський юрист, політик і діяч
 Пітер Вільфан (нар. 1957), словенський баскетболіст, журналіст і політик
 Сергій Вільфан (1919—1996), словенський юрист та історик